Peritropis är ett släkte av insekter. Peritropis ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Peritropis